Хрустальный:

Топоним

Россия 
 Хрустальный — посёлок городского типа в Кавалеровском районе Приморского края.
 Хрустальный — мыс у южного берега Севастопольской бухты Чёрного моря в Севастополе.

Украина 
 Хрустальный — посёлок в составе города Красный Луч Луганской области.
 Хрустальный — название города Красный Луч с 12 мая 2016 года (переименован Верховной Радой)..

Другое 
 Хрустальный — ледовый дворец в Москве.
 «Хрустальный» — российский телесериал 2021 года, названный по имени вымышленного шахтёрского городка.

Примечания